Нектар  може да се отнася за:
 Нектар (напитка)
 Нектар (растителен сок)